Кобяко́во — топоним:

Казахстан 
 Кобяково — название села Даулеткерей в Курмангазинском районе Атырауской области до 2006 года.

Россия 
 Кобяково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Кобяково — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Кобяково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Кобяково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Кобяково — деревня в Одинцовском городском округе Московской области.
 Кобяково — посёлок в Одинцовском городском округе Московской области.
 Кобяково — деревня в Озёрском районе Московской области.
 Кобяково — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Кобяково — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Кобяково — село в Пестречинском районе Татарстана.
 Кобяково — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Кобяково — деревня в Орджоникидзевском районе Хакасии.
 Кобяково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Кобяков
 Кобяково городище
 Большое Кобяково
 Малое Кобяково